Никулино (ранее Преображенское, Микулино) — деревня в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

География 

В деревне имеются 5 улиц и переулок, зарегистрировано 2 садовых товарищества. С Истрой деревня связана автобусным сообщением (автобус № 32).

Никулино расположено на правом берегу реки Истры, в 1 км от западной окраины Истры, высота над уровнем моря 209 м. С севера к Никулино примыкает посёлок Северный.

История 

В селе с 1622 года до начала XX века существовала деревянная церковь: вначале Казанская, с 1699 года — Преображенская с Никольским приделом.

У деревни, южнее Бужаровского шоссе, находится Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Никулино на карте
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра